Das Tennis Masters Series Indian Wells 2000 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Indian Wells. Es war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 8. bis 19. März 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Indian Wells